«Into the Groove» — песня американской певицы Мадонны из кинофильма 1985 года «Отчаянно ищу Сьюзан». Была включена в переиздание второго студийного альбома Мадонны Like a Virgin (1984) и 23 июля 1985 года вне Северной Америки издан как четвёртый сингл с него.

Достигла первого места в чартах многих стран, включая Великобританию, Австралию, Испании, Италию. В США была на первом месте тематического танцевального чарта «Билборда».

Чарты

Недельные чарты

Годовые чарты

Сертификация

Участники записи 
 Мадонна  - автор песни , вокал ,продюсер
 Стивен Брей  - автор песни, продюсер
 Шеп Петтибон  - сведение , дополнительное производство, редактирование аудио
 Энди Уоллес - звукорежиссёр ремиксов
 The Latin Rascals  - редактирование аудио
 Херб Ритц - фотография

Примечания

Литература

Ссылки 
 

Песни 1984 года
Синглы 1985 года
Песни Мадонны
Песни, написанные Мадонной
Песни, спродюсированные Мадонной
Песни из кинофильмов
Синглы, возглавлявшие хит-парад Австралии
Синглы, возглавлявшие хит-парад Италии
Синглы, возглавлявшие хит-парад Испании
Синглы, возглавлявшие хит-парад Новой Зеландии
Синглы, возглавлявшие хит-парад Ирландии
Синглы, возглавлявшие UK Singles Chart
Синглы, возглавлявшие Billboard Hot Dance Club Songs
Синглы, возглавлявшие хит-парад Single Top 100
Синглы, возглавлявшие хит-парад Nederlandse Top 40
Песни о танце
Песни Мины